Рома́нув () — названия населённых пунктов в Польше.

Населённые пункты 
 Романув (Бялобжегский повят) — село в Мазовецком воеводстве;
 Романув (Гостынский повят) — село в Мазовецком воеводстве;
 Романув (Груецкий повят) — село в Мазовецком воеводстве;
 Романув (гмина Едлиньск) — село в Мазховецком воеводстве;
 Романув (гмина Коваля) — село в Мазовецком воеводстве;
 Романув (гмина Соснувка) — село в Люблинском воеводстве;
 Романув (гмина Янув-Подляский) — село в Люблинском воеводстве;
 Романув (Восточно-Лодзинский повят) — село в Лодзинском воеводстве;
 Романув (Стшелинский повят) — село в Нижнесилезском воеводстве;
 Романув (Красноставский повят) — село в Люблинском воеводстве;
 Романув (Кротошинский повят) — село в Великопольском воеводстве;
 Романув (Люблинский повят) — село в Люблинском воеводстве;
 Романув (Островецкий повят) — село в Свентокшиском воеводстве;
 Романув (Серадзский повят) — село в Лодзинском воеводстве;
 Романув (Ченстоховский повят) — село в Силезском воеводстве;

Другие топонимы 
 Романув (район Лодзи) — оседле в Лодзи.